Orsigna  – frazione del comune di Pistoia.
 Orsigna  – monte dell'Appennino tosco-emiliano.
 Orsigna  – torrente. 
 Orsigna  – valle.